HMHS je lahko: 

 Humana Military Healthcare Services - ameriški vojaški zdravstveni izvajalec,
 Her ali His Majestic"s Hospital Ship - bolniške ladje britanske kraljeve mornarice kot npr. HMHS Britannic.

Šole 

 Haddonfield Memorial High School, šola v okrožju Camden, New Jersey, Združene države Amerike,
 Haiphong Maritime High School, pomorska šola v Franklinu, Louisiana, Združene države Amerike,
 Hanson Memorial High School, Franklin, Louisiana, Združene države Amerike,
 Harvey Milk High School, šola v New Yorku, Združene države Amerike,
 Hercules Middle/High School, srednja šola v Hercules, Kalifornija, Združene države Amerike.